Niño Dios puede referirse a:
 Niños dioses, cualquier dios representado como niño o que tiene en la infancia la característica que quiere destacarse en esa advocación.
Dios hijo con minúscula, o dioses hijos (página de desambiguación).
Dios Hijo con mayúscula: en el cristianismo, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad (véase Niño Jesús y Jesús_de_Nazaret#Nacimiento_e_infancia).